Schiro oder Schirò ist der Familienname folgender Personen: 

 Angela Schirò (* 1985), deutsch-italienische Politikerin

 James Schiro (1946–2014), US-amerikanischer Manager
Siehe auch:
 Chiro
 Giro
 Shiro